Spritzwagen steht für

 einen Sprengwagen der Wasser oder Unkrautvernichtungsmittel verspritzt
 einen Spritzbüffel der im Tunnelbau eingesetzt wird